Kirkwood est la contraction des mots anglais kirk (« église », en Écosse et dans le nord de l'Angleterre) et wood (« bois »), on peut donc le traduire par « Bois de l'Église ».

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie
 (1578) Kirkwood est un astéroïde de la ceinture principale, nommé d'après Daniel Kirkwood.
 Les lacunes de Kirkwood sont des zones presque vides qui apparaissent dans les graphiques où les astéroïdes de la ceinture principale sont classés selon leur période orbitale.

Informatique 
 Le Marvell Kirkwood est un SoC utilisé, entre autres, dans les SheevaPlug.

Sciences de la Terre 
 La formation de Kirkwood est une formation géologique et un site fossilifère dans les provinces du Cap-Oriental et du Cap-Occidental, en Afrique du Sud, nommée d'après la ville voisine  de Kirkwood (Afrique du Sud).
 Une formation géologique du même nom est située dans le New Jersey aux États-Unis ; elle a été appelée ainsi d'après le village voisin de Kirkwood dans le Comté de Camden. L' est situé au-dessous de la formation de Kirkwood.

Patronyme 

 Daniel Kirkwood (1814-1895), un astronome américain ;
  ;
 John Kirkwood (1907-1959), un chimiste et physicien américain ;
 Harriet Kirkwood (1880-1953), une artiste peintre irlandaise ;
 Nicholas Kirkwood,  (1980-), un chausseur britannique ;
 Samuel J. Kirkwood (1813-1894), un homme politique américain ;
Thomas Kirkwood (1951-), un biologiste britannique.

Toponyme

Afrique du Sud 
 Kirkwood (Afrique du Sud) ;

Canada 
 Kirkwood (Canada) ;

États-Unis 
 Kirkwood (Californie) ;
 Kirkwood (Géorgie) ;
 Kirkwood (Illinois) ;
 Kirkwood (Missouri) ;
 Kirkwood (New Jersey) ;
 Kirkwood (New York) ;
 Kirkwood (Pennsylvanie).

Références